Kommunistische Internationale steht für:
 Kommunistische Internationale (Komintern; 1919–1943), internationaler Zusammenschluss kommunistischer Parteien
 Kommunistische Internationale (Zeitschrift) (1919–1943), Publikation der Kommunistischen Internationale